Cerro Catedral (Argentine)
 Cerro Catedral (Uruguay)